Baby Boom steht für:
 Babyboom, steigende Geburtenraten nach dem Zweiten Weltkrieg
 Baby Boom (Flugzeug), Bezeichnung für das geplante Überschallflugzeug XB-1 des US-Herstellers Boom Technology

Baby Boom ist der Titel folgender Werke:
 Baby Boom – Eine schöne Bescherung, US-amerikanische Filmkomödie von Charles Shyer (1987)
 Baby Boom  (Fernsehserie, 1988), US-amerikanische Fernsehserie (1988)
 Baby Boom  (Fernsehserie, 2017), kanadische Fernsehserie von Marie-Pier Allard (2017)

Siehe auch:
 Baby Boom Galaxie, Spitzname für die Galaxie Zw II 96, in der sehr viele Sterne entstehen